Дивизион 1 1993/1994 () — 30-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте rsssf.com 

1993/1994
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1993 году
Спорт в Алжире в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994